When Woman Hates – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
When Woman Hates – film del 1916 diretto da Albert Ward